Фрамполь () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Билгорайский повят, Люблинское воеводство. Население — 6497 человек (на 2006 год).

Населённые пункты 
В состав гмины Фрамполь входят солецтва (сельские округа): Хлопкув, Каролювка, Конты, Комодзянка, Корыткув Малы, Немирув, Пульчинув, Радзенцин, Жечице, Сморынь, Соколувка, Стара Весь, Теодорувка, Теодорувка-Колёня, Воля-Контецка, Воля-Радзенцка.

Соседние гмины 
 Гмина Билгорай
 Гмина Дзволя
 Гмина Горай
 Гмина Радечница

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства